Nagyközség (vyslovováno [naďkezšég], v překladu velká obec) je status sídel v Maďarsku, která nemají status města (város), ale jsou příliš velká na to, aby měla pouze status obce (község).

Podle vydání zákona 189 z roku 2011 o místní správě Maďarska, § 20, odstavce 2, je možné přiřadit status těm sídlům bez statusu města, která jsou všeobecně v okolí považována za významně velká sídla s populací minimálně 3 000 obyvatel. Mohou zde být přiřazena i menší sídla, musí být však doložena jejich významnost v okolí.

Nejvíce obcí s tímto statusem má župa Pest (celkem 21), župy Nógrád a Vas však nemají žádné.

Seznam

Abecední seznam

Administrativní dělení Maďarska